Бирон може да се односи на:

 Бирон (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Бирон (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Бирон (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант